Puchar Hopmana 2017 – 29. edycja tenisowego Pucharu Hopmana, uznawanego za nieoficjalne mistrzostwa świata drużyn mieszanych, rozgrywana w dniach 1–7 stycznia 2017 w Perth na nawierzchni twardej w hali.

W dwudziestej dziewiątej edycji imprezy udział wzięło osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły w każdej. Zwycięzcy grup awansowali do finału.

W zawodach zwyciężyła drużyna Francji, która w finale pokonała Stany Zjednoczone wynikiem 2–1.

Drużyny

Grupa A

Mecze grupowe

Tabela grupy A

Grupa B

Mecze grupowe

Tabela grupy B

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2017
2017 w tenisie ziemnym
2017 w Australii